Der West Bloomfield Challenger 1998 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. Februar 1998 in West Bloomfield, Michigan, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1998 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1998
West Bloomfield
West Bloomfield Township